A szovjet labdarúgókupa, vagy röviden a szovjet kupa (oroszul: Кубок СССР) volt a legrangosabb nemzeti kupa Oroszországban. A szovjet kupák történelmének legeredményesebb csapata a Szpartak Moszkva volt, összesen 10 alkalommal hódították el azt.

Döntők

Örökmérleg

A klubcsapatok összesített eredményei

Lásd még 
 Szovjet labdarúgó-bajnokság
 Szovjet szuperkupa
 Orosz kupa

Források 
 A szovjetkupa-döntők eredményei (RSSSF) 

Nemzeti labdarúgókupák
Orosz labdarúgás